Town Without Pity bezeichnet:
 Town Without Pity, Originaltitel des Spielfilms Stadt ohne Mitleid von Gottfried Reinhardt (1961)
 Town Without Pity (Lied), Lied von Gene Pitney